ATTF steht für
 African Table Tennis Federation, ein afrikanischer Tischtennisverband
 All Tripura Tiger Force, siehe Tripura National Volunteer Force, eine bewaffnete Untergrundorganisation in Indien
 Avrupa Türk Toplumcular Federasyonu, ein Verein türkischer Sozialisten. 

Abkürzung